See You Next Tuesday oder C U Next Tuesday steht für:
 C U Next Tuesday, eine versteckte Beleidigung, Backronym für cunt (Fotze)
 See You Next Tuesday (Album), Musikalbum der Gruppe FannyPack (2005)
 See You Next Tuesday (Band), US-amerikanische Deathcore-Band
 See You Next Tuesday (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Drew Tobia (2013)
 C U Next Tuesday, Musikstück der Rapperin Kesha von der EP Cannibal (2010)